

Televisiemaatschappijen 
 ATV (Suriname), een Surinaamse televisiezender
 Andorra Televisió, de publieke omroep van Andorra
 ATV (Antwerpse televisie), een Antwerpse televisiezender
 Asia Television Limited, een Hongkongse televisiemaatschappij
 Associated Television, een voormalige Britse televisiemaatschappij
 Austria Television, een Oostenrijkse televisiezender
 ATV-10, een Australische televisiezender
 ATV (Turkse televisiezender), een nationale televisiezender in Turkije
 ATV (Hongaarse televisiezender), een private televisiezender in Hongarije
 ATV (Armenië)
 ATV/EPTV, een initiatief voor een Nederlandse commerciële televisiezender

Overig 
Daarnaast kan de afkorting ATV staan voor:
 GHBOV Ad Tempus Vitae, een Nederlandse studentenvereniging
 all terrain vehicle, een type motorvoertuig; zie quad (vervoermiddel)
 amateurtelevisie
 arbeidstijdverkorting
 ATV Liegnitz, een Duitse sportclub
 Automated Transfer Vehicle, een robotisch ruimtevaartuig
ATV-001, het eerste Automated Transfer Vehicle; zie Jules Verne (ruimtevaartuig)
 Apple TV (hardware), een settopbox van Apple